Финлейсон () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
Финлейсон — шотландская фамилия, означающая «сын Финлея».
 Финлейсон, Даниэль (род. 2001) — североирландский футболист.
 Финлейсон, Джеймс (1887—1953) — шотландско-американский киноактёр-комик.
  (ок. 1772 — ок. 1852) — шотландский квакер, «зачинщик» промышленной революции в Тампере (Финляндия).
  (1843—1915) — австралийский газетный редактор.
  (1790—1823) — шотландский натуралист и путешественник.
  (род. 1956) — новозеландский политик.
 Финлейсон, Малкольм (1930—2014) — шотландский футбольный вратарь.
  (1813—1897) — церковник и фермер, один из пионеров, заселявших Южную Австралию.
  (1874—1943) — канадский политик

Прочее 
 Финлейсон — город в округе Пайн, штат Миннесота, США. 
 Финлейсон — тауншип в округе Пайн, штат Миннесота, США.
 Finlayson — финская текстильная компания.
 Финлей

Примечания